Tracassin peut faire référence à :
Tracassin, personnage du conte populaire allemand Nain Tracassin (Rumpelstilskin) ;
Tracassin, bande dessinée française de Jean Chakir (titre alternatif : Séraphin contre Angelure) ;
Tracassin, personnage du film d’animation américain Shrek 4 : Il était une fin de 2010, inspiré de celui du conte ;
Le Tracassin ou Les Plaisirs de la ville, film français réalisé par Alex Joffé et sorti en 1961.